Myhkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myhkäsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Myhkäsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar